Jens Petter Hauge (* 1999, Bodø), calciatore norvegese
Kjell Ove Hauge (* 1969, Sandane), atleta norvegese
Philip Hauge Abelson (1913, Tacoma – 2004, Bethesda), fisico statunitense
Ron Hauge, autore televisivo statunitense
Terje Hauge (* 1965, Bergen), arbitro di calcio norvegese